US Open 1974 (tennis)
 US Open 1974 (tennis, mannen)
 US Open 1974 (tennis, vrouwen)
 US Open 1974 (golf)